MSL může být:

zkratka
 střední hladina moře (anglicky mean sea level)
 Mars Science Laboratory – vozítko americké NASA určené pro průzkum povrchu Marsu